Ходзеж:

 Ходзеж — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Ходзеский повят.
 Ходзеж — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ходзеский повят, Великопольское воеводство.